Pfankuch ist der Familienname folgender Personen:
 Justus Pfankuch (* 1988), deutscher Schauspieler 
 Karl Pfankuch (1883–1952), deutscher Buchhändler, Verleger und Antiquar
 Peter Pfankuch (1925–1977), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Pfannkuch
 Pfannkuche 
 Pancug 
 Pankoke 
 Pankok